Catharina-Amalia av Nederländerna, Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, född den 7 december 2003, är Nederländernas tronföljare. Hon är äldsta dotter till kung Willem-Alexander av Nederländerna och drottning Máxima. Hon har två yngre systrar, Alexia av Nederländerna och Ariane av Nederländerna.

Catharina-Amalia är först i tronföljden och bär därför titeln Prinsessa av Oranien.

Biografi
Catharina-Amalia föddes klockan 17.01 den 7 december 2003 på Bronovo Ziekenhuis i Haag. Hon döptes den 12 juni 2004 i Grote of Sint-Jacobskerk i Haag. Hennes faddrar är kronprinsessan Victoria, Samantha van Welderen barones Rengers-Deane, Constantijn av Nederländerna, Martin Zorreguieta, Herman Tjeenk Willink och Marc ter Haar.

Catharina-Amalia går sedan december 2007 i grundskolan i Wassenaar.

Catharina-Amalia var ett av de tio barn som bildade brudnäbbet under bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling i Stockholm 2010.

Anfäder

Källor

Externa länkar

Nederländska kungahusets webbplats

Nederländska prinsessor
Nuvarande tronarvingar
Födda 2003
Kvinnor
Levande personer
Huset Nassau-Oranien